Argentinië (Spaans: Argentina), een Spaanstalig land in Zuid-Amerika
Argentina (Santiago del Estero), een klein dorp in de Argentijnse provincie Santiago del Estero
Argentina (zangeres), een flamencozangeres
Argentina (dier), een geslacht van vissen uit de familie van de zilversmelten (Argentinidae) 
Argentina (plant), een geslacht van planten uit de rozenfamilie